Nénette est un diminutif de prénom féminin (Annette, Jeanette, Antoinette…) et est aussi utilisé comme nom commun pour désigner familièrement une jeune fille ou jeune femme.

Titres de films 
 Charlie et ses deux nénettes, film français de Joël Séria, sorti en 1973 ;
 Nénette et Boni, film français de Claire Denis, sorti en 1997 ;
 Nénette, film documentaire français de Nicolas Philibert, sorti en 2010.

Personnages de fiction 
 Nénette est le nom du personnage principal du film français Demi-sœur écrit, réalisé et joué par Josiane Balasko, sorti en 2013 ;
 Nénette et Rintintin, couple de poupées porte-bonheurs pendant la Première Guerre mondiale.

Autres 
 Nénette : Nénette est une femelle orang-outan à la ménagerie du Jardin des plantes ;
 « nénette », au 421 (le jeu du dés), désigne la plus basse combinaison possible : 2, 2, 1 ;
 Marque déposée en 1947 devenue par antonomase un nom commun pour désigner une brosse à franches de coton, imprégnées d'un liquide lustrant, servant à nettoyer et lustrer les carrosseries automobiles ; 
 Nénette Pépin-Fitzpatrick, une pianiste et compositrice française qui s'illustra en Argentine.
 (289) Nenetta, astéroïde.

Homonymie de titre
Éponyme d'un objet céleste